Die Saison 2018/19 der Regionalliga Südwest war die elfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 27. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen den Kickers Offenbach und der SV Elversberg eröffnet.

Saisonverlauf 
Der SV Waldhof Mannheim kehrte nach 16 Jahren als direkter Aufsteiger in den Profifußball zurück. Bereits am 30. Spieltag konnte die zweite Meisterschaft in der fünfgleisigen Regionalliga gefeiert werden.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die unterlegenen Mannschaften aus der Aufstiegsrunde zur 3. Liga:
 1. FC Saarbrücken, SV Waldhof Mannheim
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2017/18:
 Kickers Offenbach, SC Freiburg II, SV Elversberg, TSG 1899 Hoffenheim II, 1. FSV Mainz 05 II, TSV Steinbach Haiger, SSV Ulm 1846, VfB Stuttgart II, FC-Astoria Walldorf, TSV Eintracht Stadtallendorf, Wormatia Worms, FSV Frankfurt
 der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2017/18:
 FC 08 Homburg
 der Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2017/18:
 TSG Balingen
 der Meister der Hessenliga 2017/18:
 SC Hessen Dreieich
 der Sieger der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest:
 FK Pirmasens

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Der Punktabzug für Wormatia Worms ist ab dem 18. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Sudwest 2018 19
2018